Cynaeus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leconte 1862. Cynaeus ingår i familjen svartbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Svartbaggar
Cynaeus